Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2008 se konal ve dnech 27. - 2. listopadu v kanadském Quebecu v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 175,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2008